Sebastian Samuelsson (ur. 28 marca 1997 w Katrineholm) – szwedzki biathlonista, dwukrotny medalista olimpijski i wielokrotny medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Pierwsze sukcesy w karierze osiągnął w 2015 roku, zdobywając złoty medal w biegu pościgowym i srebrny w sprincie podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w Vorarlbergu. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Cheile Grădiştei w tych samych konkurencjach zajął odpowiednio piąte i szóste miejsce. 

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 3 grudnia 2016 roku w Östersund, zajmując 19. miejsce w sprincie. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze punkty. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął 11 stycznia 2019 roku w Oberhofie, kończąc rywalizację w sprincie na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Rosjanin Aleksandr Łoginow i Johannes Thingnes Bø z Norwegii. 

W 2018 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie zdobył dwa medale. Najpierw zajął drugie miejsce w biegu pościgowym, plasując się między Francuzem Martinem Fourcade'em i Niemcem Benediktem Dollem. Do biegu tego przystąpił z czternastego miejsca, które zajął w sprincie. Następnie wspólnie z Peppe Femlingiem, Jesperem Nelinem i Fredrikiem Lindströmem zwyciężył w sztafecie. Był to pierwszy w historii złoty medal dla Szwecji w tej konkurencji. Zajął tam też między innymi czwarte miejsce w biegu indywidualnym, przegrywając walkę o podium z Austriakiem Dominikiem Landertingerem o 14,9 sekundy. 

Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Östersund razem z Hanną Öberg zdobył brązowy medal w pojedynczej sztafecie mieszanej. Na tej samej imprezie zajął też czwarte miejsce w biegu indywidualnym, tym razem w walce o brązowy medal lepszy był Norweg Tarjei Bø. Podczas mistrzostw świata w Pokljuce w 2021 roku zdobył cztery medale. Najpierw razem z Martinem Ponsiluomą, Linn Persson i Hanną Öberg zajął trzecie miejsce w sztafecie mieszanej. Cztery dni później był drugi w biegu pościgowym, przegrywając tylko z Francuzem Émilienem Jacquelinem. Następnie, razem z Hanną Öberg, był trzeci w pojedynczej sztafecie mieszanej, a ponadto zdboył też srebrny medal w sztafecie mężczyzn.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium indywidualnie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Bibliografia 
 
 
 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Szwedzcy biathloniści
Urodzeni w 1997
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie